Kabinett Levi Eschkol steht für mehrere Regierungen in Israel:
 Kabinett Levi Eschkol I (1963–1964)
 Kabinett Levi Eschkol II (1964–1966)
 Kabinett Levi Eschkol III (1966–1969)